Galizier steht für:

 die Einwohner des Gebietes Galizien 

siehe auch
 Galicier